Chaves kan syfta på:
 Chaves, Brasilien, kommun i Brasilien
 Chaves, Portugal, stad i Portugal